Трофей ЭФЭ () — футбольная награда, ежегодно присуждаемая новостным агентством ЭФЭ лучшему южноамериканскому футболисту в чемпионате Испании по результатам опроса работников этого агентства.

Первым обладателем награды стал панамец Роммель Фернандес. В 2000 году аргентинец Фернандо Редондо был признан ЭФЭ лучшим игроком прошедшего десятилетия. В сезоне 2017/18 награду впервые получил игрок выступающий за пределами Испании, в том сезоне уругваец Эдинсон Кавани стал её обладателем в составе французского «Пари Сен-Жермен». В сезоне 2018/19 награда не вручалась, а в сезоне 2019/20 её впервые выиграла женщина — . Аргентинец Лионель Месси стал обладателем данного приза пять раз, что является наивысшим результатом в истории.

Лауреаты 

 В сезоне 2012/13 награду получил португалец Криштиану Роналду, который не является южноамериканцем.

Победы по игрокам

См. также 
 Футболист года в Испании
 LFP Awards
 Трофей Пичичи
 Трофей Сарры
 Трофей Саморы
 Приз Мигеля Муньоса

Примечания

Ссылки 
 efe.com

Футбольные награды в Испании
Ла Лига